Элифа́з (ивр. — אליפז) — кибуц на юге Израиля в 30 километрах к северу от Эйлата относящийся к региональному совету Хевель-Эйлот.

История 
В 1982 году на этом месте была создана "точка опоры" Бригады Нахаль под названием "Река Элифаз" ядром Ха-шомер ха-цаир на юге Израиля. Поселение было признано постоянным в 1983 году. Основателями кибуца являлись переселенцы из Иерусалима, Нахарии, Хайфы и Бат Яма.

Происхождение названия 
Кибуц Элифаз назван по имени одного из друзей Иова, имя которого неоднократно упоминается в Торе.

Население

Виды деятельности 
В настоящее время основными видами деятельности кибуца является выращивание фиников на финиковых плантациях в окрестностях кибуца, в кибуце имеется коровник, а также сдаются комнаты для туристов желающих отдохнуть на юге Израиля. Гостиничные комнаты Элифаза особенно популярны из-за своего удобного географического расположения - близ Эйлата и рядом с местными природными и историческими достопримечательностями, такими как, например, Парк Тимна который расположен в километре от въезда в кибуц.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Кибуцы
Региональный совет Хевель-Эйлот